Robert Smith puede hacer referencia a:
 Robert Smith, cantante inglés, vocalista de The Cure.
 Robert Smith (1757-1842), secretario de Estado estadounidense.
 Robert Angus Smith, químico británico del siglo XIX.
 Robert "Bingo" Smith, baloncestista estadounidense, nacido en 1946.
 Robert Leroy Smith, baloncestista estadounidense, nacido en 1955.
 Robert Alfred "Bobby" Smith, futbolista inglés.
 Robert Joseph "Bobby" Smith, baloncestista estadounidense, nacido en 1937.

Doctores honorarios de la Universidad Hebrea de Jerusalén